Pico kan syfta på

 Pico (spelkonsol) – en konsol tillverkad av Sega som kombinerar lärande och spelande
 Pico (datorprogram) – en textredigerare

Geografi

Argentina 

 General Pico, kommunhuvudort, La Pampa,

Italien 

 Pico, Frosinone, kommun, Lazio, Provincia di Frosinone,

Kap Verde 

 Pico (bergstopp), Concelho de Santa Catarina do Fogo,

Portugal 

 Ponta do Pico (berg i Portugal), Azorerna, Madalena, 
 Pico, Azorerna, São Roque do Pico, 
 Pico (freguesia i Portugal), Braga, Vila Verde,

Se även 
 Piko
 Piko Spielwaren GmbH

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kap Verdeförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar